Sars steht für:

 Sars (Ort), städtische Siedlung in der Region Perm (Russland)
 Sars (Fluss), linker Nebenfluss des Tjui in Russland
 RV G. O. Sars, das Flaggschiff der norwegischen Flotte für Meeresforschung (nach Georg Ossian Sars benannt)
 antiker Name eines Flusses im spanischen Galicien, siehe Sar (Fluss)
 Le Sars, französische Gemeinde
 Sars-la-Bruyère, Ortsteil der belgischen Gemeinde Frameries
 Sars-la-Buissière, Ortsteil der belgischen Gemeinde Lobbes
 Sars-le-Bois, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais

Sars steht für einen Nachnamen; bedeutende Namensträger:

 Alain Sars (* 1961), französischer Fußballschiedsrichter
 Ernst Sars (1835–1917), norwegischer Historiker, Sohn von Michael Sars
 Eva Nansen (1858–1907), geborene Sars, norwegische Sängerin
 Georg Ossian Sars (1837–1927), norwegischer Meeresbiologe und Karzinologe, Sohn von Michael Sars
 Michael Sars (1805–1869), norwegischer Theologe und Zoologe

SARS steht für:

 COVID-19, eine durch SARS-CoV-2 ausgelöste Infektionskrankheit, die seit Dezember 2019 bei Menschen auftritt
 SARS-Pandemie 2002/2003
 Saudischer Amateurfunkverband
 Severe Acute Respiratory Syndrome (Schweres akutes Atemwegssyndrom), eine Infektionskrankheit, die erstmals 2002 beobachtet wurde
 South African Revenue Service, die südafrikanische Steuer- und Zollbehörde

SARS